Cantonul Étaples este un canton din arondismentul Montreuil, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Attin || align="right" | 682 || align="right" | 62170 || align="right" | 62044
|-
| Bernieulles || align="right" | 207 || align="right" | 62170 || align="right" | 62116
|-
| Beutin || align="right" | 373 || align="right" | 62170 || align="right" | 62124
|-
| Bréxent-Énocq || align="right" | 577 || align="right" | 62170 || align="right" | 62176
|-
| Camiers || align="right" |  || align="right" | 62176 || align="right" | 62201
|-
| Cormont || align="right" | 250 || align="right" | 62630 || align="right" | 62241
|-
| Estrée || align="right" | 276 || align="right" | 62170 || align="right" | 62312
|-
| Estréelles || align="right" | 269 || align="right" | 62170 || align="right" | 62315
|-
| Étaples || align="right" |  || align="right" | 62630 || align="right" | 62318
|-
| Frencq || align="right" | 705 || align="right" | 62630 || align="right" | 62354
|-
| Hubersent || align="right" | 225 || align="right" | 62630 || align="right" | 62460
|-
| Inxent || align="right" | 158 || align="right" | 62170 || align="right" | 62472
|-
| Lefaux || align="right" | 242 || align="right" | 62630 || align="right" | 62496
|-
| Longvilliers || align="right" | 250 || align="right" | 62630 || align="right" | 62527
|-
| Maresville || align="right" | 73 || align="right" | 62630 || align="right" | 62554
|-
| Montcavrel || align="right" | 332 || align="right" | 62170 || align="right" | 62585
|-
| Recques-sur-Course || align="right" | 292 || align="right" | 62170 || align="right" | 62698
|-
| Tubersent || align="right" | 472 || align="right" | 62630 || align="right" | 62832
|-
| Widehem || align="right" | 249 || align="right" | 62630 || align="right" | 62887
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais